Nieschalk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Nieschalk
 Charlotte Nieschalk